het Noord-Duitse
 Kreis Pinneberg
 Pinneberg (stad)
 graafschap Holstein-Pinneberg